Johan Sundström (né le  à Göteborg en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2009-2010 ||Frölunda HC ||Elitserien ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 ||Frölunda HC ||Elitserien ||41 ||1 ||0 ||1 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 ||Borås HC ||Allsvenskan ||1 ||0 ||0 ||0 ||0||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 ||Frölunda HC ||Elitserien||49 ||6 ||5 ||11 ||8 ||6 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2012-2013 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||59 ||11 ||21 ||32 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||40 ||8 ||10 ||18 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 ||Islanders de New York ||LNH ||11 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||72 ||7 ||12 ||19 ||81 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 ||Frölunda HC ||SHL ||51 ||17 ||19 ||36 ||16 ||16 ||3 ||6 ||9 ||14
|-
| 2016-2017 ||Frölunda HC ||SHL ||45 ||12 ||26 ||38 ||16 ||9 ||1 ||0 ||1 ||18
|-
| 2017-2018 ||Avangard Omsk ||KHL ||5 ||0 || 1 || 1 || 2 || 7|| 2 ||1 || 3 || 5
|-
| 2018-2019 || HC Red Star Kunlun || KHL || 26|| 1|| 7|| 8|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Frölunda HC || SHL ||51 || 13|| 18|| 31|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Frölunda HC || SHL ||35 || 5|| 12|| 17|| 45|| 7|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2021-2022|| Frölunda HC || SHL ||  || 

|11 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-

Au niveau international 

|-
| 2011 || align=left| Suede U20 || align=left|Championnat du monde junior ||6||0||1||1||0 || align=left| place
|-
| 2012 || align=left| Suede U20 || align=left|Championnat du monde junior ||6||1||4||5||2|| align=left| Médaille d'or
|-
| 2016 || align=left| || align=left|Championnat du monde ||7||1||1||2||6 || align=left| place

Trophées et honneurs personnels 
2015-2016 :
champion de Suède avec le Frölunda HC.
remporte le trophée Stefan-Liv du meilleur joueur en séries éliminatoires de la SHL.

Références 

Naissance en septembre 1992
Naissance à Göteborg
Joueur international suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du Borås HC
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Islanders de New York
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du HC Red Star Kunlun